Mama Kin steht für:

 Mama Kin (Sängerin) (eigentlich Danielle Caruana; * um 1980), australische Singer-Songwriterin
 Mama Kin (Lied), ein Song von Aerosmith